Симео́нов — болгарське прізвище.

 Ангел Симеонов (1892—1933), болгарський революціонер;
 Богомил Симеонов (1922—1991), болгарський актор театру і кіно;
 Валерій Симеонов (1955 р.), болгарський підприємець і політик;
 Венцислав Симеонов (1977 р.), болгаро-італійський волейболіст;
 Влади Симеонов (1912—1990), болгарський диригент;
 Генаді Симеонов (1971), болгарський футболіст, нападаючий;
 Димитар Симеонов — кілька людей з таким ім'ям;
 Симеонов Костянтин Арсенович, радянський диригент;
 Пламен Симеонов (1961 р.), болгарський футболіст, півзахисник;
 Свилен Симеонов (1974 р.), болгарський футболіст, воротар;
 Симеон Симеонов , кілька людей з таким ім'ям;
 Теодосій Симеонов (1946), болгарський політик, колишній міністр юстиції;
 Тодор Симеонов (1976), болгарський футболіст, захисник;
 Христо Симеонов (? -?), болгарський революціонер.

Див. також 
 Симонов
 Симеоновград

bg:Симеонов